Il collegio elettorale di Trieste I fu un collegio elettorale del Senato della Repubblica operativo dal 1963 al 1993; fu istituito dalla legge 14 febbraio 1963, n. 55, avente ad oggetto la revisione dei collegi della regione Friuli-Venezia Giulia già previsti dal DPR 6 febbraio 1948, n. 30.

Territorio
Il collegio comprendeva parte del comune di Trieste: Città Vecchia, Barriera Nuova, Scorcola, Cologna, San Vito, Roiano, Barriera Vecchia (parte), San Giacomo (parte), Rozzol (parte), Guardiella (parte), Città Nuova (parte).

Dati elettorali

IV legislatura

V legislatura

VI legislatura

VII legislatura

VIII legislatura

IX legislatura

X legislatura

XI legislatura

Trieste I